Rana pygmaea correspond à deux amphibiens :

Rana pygmaea Spix, 1824 est synonyme de Leptodactylus latrans (Steffen, 1815)
Rana pygmaea Günther, 1876 est synonyme de Nyctibatrachus deccanensis Dubois, 1984

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Leptodactylinae
Nyctibatrachidae